Energia maremotriz
 Energia das ondas
 Energia hidrelétrica
 Energia hidrocinética de redemoinhos

Desambiguação